Pygostylia es un clado de aves que incluye a Confuciusornis y todas las aves más derivadas, es decir el clado Ornithothoraces.  Chiappe (1997) definió Pygostylia como “el ancestro común de Confuciusornithidae y Neornithes (Ornithurae) más todos sus descendientes”. Esta es una definición basada en nodos.

Filogenia de las aves basales según Chiappe, 2007

Chiappe (2001) unió a los Pygostylia por la posesión de cuatro sinapomorfias no ambiguas. El carácter que le da su nombre al grupo es la presencia del pigóstilo. Otro carácter es la ausencia de un hiposfeno - hipantro (hyposphene - hypantrum). Otro es un pubis retrovertido separado del eje principal del sacro por un ángulo de 45 a 65 grados. Y por último es la presencia de un cóndilo medial bulboso en el tibiotarso.

Referencias 

Traducido de la versión inglesa :en:Pygostylia

Clasificación de las aves